La MEB Impianti è un'azienda funiviaria italiana.

Storia
La MEB nasce nel 1946 a Fiorano al Serio e opera prevalentemente in Italia, occupandosi soprattutto di skilift, seggiovie fisse, cabinovie fisse e funicolari.

Viene dichiarata fallita nel 2016.

Aziende funiviarie
Aziende della provincia di Bergamo